Pseudorhiza kan syfta på:

 Pseudorhiza (djur) – ett släkte av maneter
 Pseudorhiza (växter) – ett släkte av växter